Loewysohn ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Loewysohn (Abraham Löwysohn), Rabbiner
 Salomo Loewysohn (1789–1821), ungarischer Hebraist und Dichter der Aufklärungszeit